Страхова виплата — грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

Див. також 
 Страхова сума
Страхування у Львові

Посилання 
 Страхова сума  // 

Страхування